East Side Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 East Side Historic District (Colorado), NRHP-Nr. 86002812
 East Side Historic District (Montana), NRHP-Nr. 94000880
 East Side Historic District (Greene County, New York), NRHP-Nr. 82004779
 East Side Historic District (Saratoga County, New York), NRHP-Nr. 82001267
 East Side Historic District (Texas), NRHP-Nr. 87001613
 East Side Historic District (Wisconsin), NRHP-Nr. 96001577